Grimouard est un patronyme d'origine germaine : il provient de l'agglutination des mots germains grim (casque) et ward (garde ou gardien); il réfère au métier de gardien.

Patronyme 
 Henri-Julien de Grimoüard de Saint-Laurent (1814-1885), historien de l'art et écrivain français.
 Nicolas Henri de Grimouard (le chevalier de Grimouard) (1738-1794), officier de marine français du XVIIIe siècle.
 Pierre de Grimoüard (1918-2012), général de brigade français.